Amerikai Egyesült Államok
 Mountain Park (Észak-Karolina)
 Mountain Park (Fulton megye, Georgia)
 Mountain Park (Gwinnett megye, Georgia)
 Mountain Park (Oklahoma)
 Mountain Park (Új-Mexikó)